Oropos (griechisch ; lateinisch Oropus) ist:

 Oropos (Attika), eine griechische Stadt an der Nordküste von Attika
 Oropos (Epirus), eine antike griechische Stadt in Epirus
 Titularbistum Oropus, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche